Мамасалиев — фамилия; имеет женскую форму Мамасалиева.
 Мамасалиев, Мыктыбек Абдимиталипович (род. 1989) — киргизский спортсмен, чемпион Евразии по ММА.
 Мамасалиев, Холдар (1908—1976) — хлопковод, звеньевой колхоза имени Сталина Ленинского района Джалал-Абадской области, Киргизская ССР, Герой Социалистического Труда.